Руслан Шамільвич Нурудінов (,  21 листопада 1991, Андижан, Андижанська область, Узбекистан) — узбецький важкоатлет, олімпійський чемпіон 2016 року, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Азії.

Результати

Посилання 
 Профіль на сайті IWF
 

узбецькі важкоатлети
узбецькі олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони світу з важкої атлетики
Узбецькі чемпіони світу
Чемпіони Азії з важкої атлетики